Фреснильо () — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.

Ссылки 
 fresnillo.gob.mx Официальная страница

Муниципалитеты Сакатекаса
Города Сакатекаса